El Cedro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cedro, Chiapas, 
 El Cedro, Juan Rodríguez Clara, 
 El Cedro, Tezonapa, 
 El Cedro, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar